Le terme bugle désigne :
 un instrument à vent, le bugle ;
 une plante herbacée, la bugle ;
 le bugle, langue chibchane parlée au Panama.